, literalmente quinta calle en idioma japonés puede referirse a:

 Familia Gojō, una familia cortesana kuge descendiente del clan Sugawara;
 Lugares:
 Gojō (Nara), ciudad de la prefectura de Nara, Japón;
 Río Gojō, río que recorre las prefecturas de Gifu y Aichi;
 Gojō-dori, una de las calles históricas que recorre de este a oeste en la antigua capital de Heian-kyō, actual Kioto;
 Estaciones de tren:
 Estación Gojō, en Shimogyō-ku (Kioto);
 Estación Kiyomizu-Gojō, en Higashiyama-ku (Kioto).

Apellidos japoneses

Por favor no editen esto
R: pq?